Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (IX. Gesetzgebungsperiode). Die IX. Gesetzgebungsperiode begann am 9. Juni 1959 und endete am 14. Dezember 1962. Nach der Nationalratswahl am 10. Mai 1959 entfielen von 165 Mandaten 79 auf die ÖVP, 78 auf die SPÖ und 8 auf die FPÖ. Während der Legislaturperiode waren 179 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der IX. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

09